El término manipulación 
 manipulación de la información:
 manipulación mediática (desinformación)
 manipulación política (propaganda) y
 sesgo de información científica;
 manipulación del clima, acto de alterar el medio ambiente para producir cambios en el clima;
 manipulación fotográfica, edición de imágenes con el fin de crear una ilusión óptica o truco;
 manipulación genética, transferencia de ADN de un organismo a otro;
 manipulación de genes humanos, alteración del genotipo de un individuo;
 manipulación del mercado, un intento deliberado de interferir con el funcionamiento libre y justo del mercado;
 manipulación de marionetas, el oficio del titiritero;
 manipulación, cualquier acción en las que se utilice las manos o un manipulador.

En informática
 manipulación directa, interacción persona-computador que incluye la continua representación de los objetos de interés y acciones;
 lenguaje de manipulación de datos, lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos para llevar a cabo tareas de consulta;
 consulta de conocimientos y lenguaje de manipulación, protocolo para la comunicación entre los agentes de software y sistemas basados en conocimiento;
 programa de manipulación de imágenes de GNU (GIMP: GNU image manipulation program), programa libre multiplataforma de edición de imágenes en forma de mapa de bits.